Столбовая — посёлок городского типа в Московской области России. Входит в городской округ Чехов.

География 
Расположен в 64 км к югу от Москвы. Узловая железнодорожная станция Столбовая на пересечении Московско-Курского направления Московской железной дороги и Большого кольца Московской железной дороги.

История 

Возникновение населённого пункта связывают со строительством Московско-Курской железной дороги и станции Столбовой в 1863 году. К 1900 году это уже был посёлок с несколькими полукустарными производствами, в том числе валяльным и кирпичным.

Статус посёлка городского типа — с 1968 года.

До 2017 года входил в состав муниципального образования городское поселение Столбовая Чеховского муниципального района.

Достопримечательности

Храм Матроны Московской

Население

Экономика 
В посёлке находится Чеховский завод мостовых конструкций, предприятия железнодорожного транспорта. Также в Столбовой расположен питомник лабораторных животных Российской академии медицинских наук.

Культура 
В посёлке имеются общеобразовательная школа, амбулатория. С февраля 1969 года в посёлке работает библиотека. В 2009 году решением Совета депутатов Чеховского муниципального района № 28/3 библиотеке присвоено имя детского писателя, лауреата Международной премии им. Януша Корчака Олега Флавьевича Кургузова.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты городского округа Чехов
Посёлки городского типа Московской области